Black Russian, um coquetel;
 Black Russian (banda), uma banda;
 Black Russian Terrier, uma raça canina.

Desambiguação